Stanisław Jan Czarnowski (1847–1929), archeolog, historyk prasy, literat
 Stanisław Czarnowski (1864–1926), inżynier, urzędnik
 Stanisław Czarnowski, rzeźbiarz